Release Me ist der Name folgender musikalischer Werke:
 Release Me (Eddie-Miller-Lied), Lied geschrieben von Eddie Miller
 Release Me (Wilson-Phillips-Lied), Lied von Wilson Phillips
 Release Me (Hooverphonic-Lied), Lied von Hooverphonic
 Release Me (Album), Album von Engelbert Humperdinck